Ulica Bolesława Chrobrego
 Ulica Bolesława Limanowskiego
 Ulica Bolesława Prusa